Siebing ist der Name folgender geographischer Objekte in der Steiermark:

 Siebing (Gemeinde Allerheiligen bei Wildon), Ortschaft von Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Siebing (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark